"Fruit" pode ser:
 Fruit, motor
 Fruit Cove, localidade da Flórida
 Fruit Hill, localidade de Ohio
 Strange Fruit, canção
 Passion Fruit, grupo musical
 Fruit Chan, roteirista
 Fruit Tree, coleção de álbuns
 Fruit Heights (Utah)
 Fruit Ninja, jogo
 Fruit Basket, mangá

Ver também
 Fruita
 Fruta

Desambiguações de topônimos